Douglas Hogg (1872-1950) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Hailsham
 Douglas Hogg (ur. 1945) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. wicehrabia Hailsham

Zobacz też